Frank Fontaine – attore e comico statunitense
 Frank Fontaine – personaggio della serie di videogiochi BioShock